Taut può riferirsi a diverse persone e luoghi:

Bruno Taut, architetto tedesco
Tauț, comune della Romania nel distretto di Arad